Anastasija Sedova – fondista russa
 Julija Sedova – pallavolista russa
 Julija Nikolaevna Sedova – ballerina russa